Ce titre peux définir les films suivants : 
Je vous aimerai toujours (titre original en ) une production du cinéma italien  réalisée en 1933 par Mario Camerini.
Je vous aimerai toujours (titre original en ) une production remake du cinéma italien  réalisée en 1943 par Mario Camerini.